

Топоніми 

 Утрехт (провінція) — провінція в Нідерландах
 Утрехт — місто в Нідерландах, центр однойменної провінції

Особи 
 Адріан ван Утрехт — фламандський художник

Інше 
 Утрехт — нідерландський футбольний клуб
 12695 Утрехт — астероїд головного пояса